Flat Rock (Carolina do Norte)
Flat Rock (Illinois)
Flat Rock (Michigan)
Flat Rock (Ohio)
Ou ainda:
East Flat Rock

Desambiguações de topônimos